Kontinentalna liga u hokeju na ledu (rus. Континентальная Хоккейная Лига, eng. Kontinental Hockey League) svoje sedmo izdanje ima u sezoni 2014./15. Sudjeluje 28 klubova iz Rusije, Bjelorusije, Finske, Hrvatske, Kazahstana, Latvije i Slovačke.  
Najbolja momčad ligaškog dijela (osvajač Kupa kontineta) je CSKA iz Moskve. 
Ligu je osvojio (pobjednik Gagarinova kupa) AK Bars iz Kazana koji je svladao u završnici SKA iz Sankt Peterburga. 
Kup Nade, za razliku od prethodne dvije sezone, nije održan.

Promjene u članstvu lige 
 novi članovi
  Jokerit, Helsinki - dotad članovi finske Liige
  Soči, Soči - novoformiran klub
  Lada, Toljati - dotad članovi Vysshaya hokkeinaya lige, povratak u ligu nakon sezone 2009./10.
 napustili ligu
  Lev, Prag - zbog financijskih problema otkazali sudjelovanje u ligi
  Spartak, Moskva - zbog financijskih problema otkazali sudjelovanje u ligi, juniorska momčad nastavila sudjelovanje u Molodjošnaja Hokkeinaja ligi
  Donbass, Donjeck - zbog oružanih sukoba i političke nestabilnosti u Ukrajini otkazali sudjelovanje u ligi, dvorana oštećena u sukobima

Natjecateljski sustav 
28 klubova je raspoređeno u četiri divizije i dvije konferencije - Zapadnu (divizije Bobrov i Tarasov) te Istočnu (divizije Harlamov i Černjišev). U regularnoj sezoni su klubovi odigrali po 60 utakmice, a poredak se računao po konferencijama iz kojih je po osam najuspješnijih momčadi išlo u doigravanje. Prvaci divizija imaju pozicije 1. i 2. u svojoj konferenciji. Završnicu Gagarinova kupa igraju pobjednici konferencijskih doigravanja.

Regularna sezona 
Ukupna ljestvica (poredak za Kup kontinenta) te pozicije po konferencijama i divizijama. 

GP - odigrano utakmica; W - pobjeda nakon 60 minuta; OTW - pobjeda u produžetku; SOW - pobjeda nakon raspucavanja kaznenih udaraca; OTL - poraz u produžetku; SOL - poraz nakon raspucavanja kaznenih udaraca; L - poraz nakon 60 minuta; GF - postignuti pogodci; GA - primljeni pogodci; GD - gol-razlika 
Bodovi: 3 za W; 2 za OTW/SOW; 1 za OTL/SOL;  0 za L  
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima momčad s više pobjeda.  
 - doigravanje Zapadne konferencije 
 - doigravanje Istočne konferencije

Doigravanje 
U doigravanje je ušlo 16 momčadi (po osam najboljih iz svake konferencije). Prvaci divizija imaju pozicije 1. i 2. u doigravanju po konferencijama. Prvaci konferencija ograju veliko finale za Gagarinov kup. Svaka runda doigravanja se igra na seriju od četiri pobjede. 

Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Zapadna konferencija

Istočna konferencija

Gagarinov kup

Poveznice 
 (ruski)(engleski) KHL.ru
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu

Izvori 
 khl.ru, KHL 2014./15. - ukupna ljestvica regularne sezone (poredak za Kup kontinenta)
 khl.ru, KHL 2014./15. - ljestvica regularne sezone po konferencijama
 khl.ru, KHL 2014./15. - ljestvica regularne sezone po divizijama
 khl.ru, KHL 2014./15.  - rezultati i raspored doigravanja

2014-15